Maciste contro lo sceicco – film del 1926 di Mario Camerini
 Maciste contro lo sceicco – film del 1962 di Domenico Paolella